Gevninge (plaats), plaats in Denemarken
 Gevninge (parochie), parochie in Denemarken